WDNCh (ВДНХ) – obowiązująca w latach 1959-1992 i popularna do dziś nazwa kompleksu ekspozycyjnego w Moskwie znanego obecnie  jako "Ogólnorosyjskie Centrum Wystawowe" (WWC - ВВЦ)
 WDNCh – stacja metra moskiewskiego